La Portella Roja és una collada d'alta muntanya, portella, situada a 2.675,3 m alt del límit dels termes comunals d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes, de la comarca de l'Alta Cerdanya, a la Catalunya del Nord i Merens, del parçan del Sabartès, al País de Foix, del Llenguadoc occità.

És a l'extrem nord-oest del terme d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes i al sud-est del de Merens, al nord del Puig de Coma d'Or i al sud del Puig Pedrós Sud, a ponent de l'Estany de Lanós.

Referències

Bibliografia 
 
 
 
 
 

Colls d'Angostrina i Vilanova de les Escaldes